Die Liste der Torschützenkönige der DDR-Oberliga führt alle Torschützenkönige der Fußball-Oberliga der DDR auf. Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spieler und erfolgreichsten Vereine genannt. Torschützenkönig wird derjenige Spieler, der im Verlauf einer Oberligasaison die meisten Tore erzielt. In 42 Spielzeiten wurden 31 Spieler Torschützenkönig der DDR-Oberliga. Dabei reichten im Schnitt 19,5 Tore.

Die erfolgreichsten Spieler waren Hans-Jürgen Kreische und Joachim Streich mit jeweils vier Titeln. Jeweils dreimal Torschützenkönig wurden Bernd Bauchspieß und Torsten Gütschow. Johannes Schöne erzielte in der Saison 1950/51 in 34 Spielen mit 38 Toren die meisten Tore in einer Saison. In dem seit 1954/55 gültigen Modus mit 14 Mannschaften erreichte Hans-Jürgen Kreische in der Saison 1972/73 mit 26 Treffern in 26 Spielen den höchsten Wert. Alle Torschützenkönige waren Staatsbürger der DDR.

Erfolgreichster Verein war Dynamo Dresden mit sieben Torschützenkönigen vor dem BFC Dynamo und dem 1. FC Magdeburg, die jeweils viermal den erfolgreichsten Torjäger einer Saison stellten. Neunmal wurde der Torschützenkönig der DDR-Oberliga auch DDR-Meister.

Liste der Torschützenkönige

Ranglisten 

11991 als 1. FC Dynamo Dresden
21958 und 1963 als Fußballsektion des SC Motor Jena
31962 als Fußballsektion des SC Empor Rostock
41955 als Fußballsektion des SC Wismut Karl-Marx-Stadt
51950 als ZSG Horch Zwickau

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 3. Fußball-Liga
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Oberliga
 Liste der Torschützenköniginnen der Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenköniginnen der 2. Fußball-Bundesliga

Einzelnachweise 

DDR-Oberliga
DDR-Fußball-Oberliga